Лиам Хендерсон (; род. 25 апреля 1996, Ливингстон, Шотландия) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Эмполи».

Карьера

Клубная 
Лиам начал свой футбольную карьеру в академии клуба «Хартс», в котором он находился до 2008 года, после чего перебрался в академию «Селтика». Начиная с 2013 года Хендерсон стал игроком первой команды «Селтик». Его дебют в Шотландской Премьер-лиге состоялся 6 декабря 2013 года, в игре против «Мотеруэлла».
А 26 марта 2014 года, в игре против «Партик Тисл», Лиам забил свой первый мяч. В том же месяце Хендерсон был награждён призом «Молодого игрока месяца шотландской Премьер-лиги».

В конце марта 2015 года норвежский «Русенборг» договорился с «Селтиком» об аренде Хендерсона. Его дебют в Типпелиге состоялся 12 апреля 2015 года, в игре против «Хёугесунна». А 25 апреля 2015 года, Лиам оформляет дубль в матче против «Викинга».

В 2020–м году перешёл в команду второй Итальянской лиги –  Лечче. За сезон стал основным игроком команды.
Перед началом сезона 2021/2022 был выкуплен футбольным клубом Эмполи, оформившим прямую путевку в Серию А.

В сборной 
С 2013 года Хендерсон защищает цвета различных сборных Шотландии. В настоящее время призывается под знамёна юношеской сборной Шотландии до 19 лет.

Достижения 
 Чемпион Шотландии : 2013/14
 Обладатель кубка шотландской лиги: 2014/15

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Эллас Верона»